Зюзинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Зюзинское сельское поселение — входит в Белозерский район

Удмуртия 
 Зюзинское сельское поселение — входит в Шарканский район